Кабаньяс-де-Епес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Окания. Занимает площадь 18 км². Население — 300 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Покровителями города считаются святой Себастиян и святая дева дель Сокорро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо